Lifestories – serie televisiva statunitense
Lifestories – album di Moony del 2003